Mertensdorf ist ein Ortsname:
 Mertensdorf (Triglitz), ein Ortsteil der Gemeinde Triglitz im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Mertensdorf, Kreis Bartenstein (Friedland), Ostpreußen, heute: Tjomkino (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Mertensdorf, Kreis Braunsberg, Ostpreußen, heute: Marcinkowo (Braniewo) im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: 
 Mertendorf
 Mertinsdorf